AMS () — магнитный альфа-спектрометр, модуль американского сегмента МКС.
 AMS () — американское математическое общество.
 ams AG — австрийская полупроводниковая компания.
 Advanced Monolithic Systems — американская полупроводниковая компания, www.ams-semitech.com
 Advanced Music Systems — компания-производитель профессионального студийного оборудования.